

Узлова — місто, районний центр, Тульська область
 Узлова — присілок, Абатський район, Тюменська область